Fischmarkt bezeichnet:

Straßen und Plätze:

Deutschland
 Fischmarkt (Aachen), kleiner Platz bei der Taufkapelle des Aachener Doms
 Fischmarkt (Augsburg), Platz unmittelbar neben dem Augsburger Rathaus
 Fischmarkt (Brügge), Markt in Brügge
 Fischmarkt (Erfurt), einen Platz in Erfurt
 Fischmarkt (Görlitz), einen Platz in Görlitz
 Fischmarkt (Greifswald), der kleinere Teil des Marktplatzes in Greifswald hinter dem Greifswalder Rathaus
 mehrere Straßen in Hamburg
 Alter Fischmarkt im Stadtteil Hamburg-Altstadt
Fischmarkt im Stadtteil Hamburg-Altona-Altstadt
St. Pauli Fischmarkt im Stadtteil Hamburg-St. Pauli
 Fischmarkt (Köln), einen Platz in Köln
 Fischmarkt (Limburg an der Lahn), einen Platz in Limburg an der Lahn
 Fischmarkt (Wetzlar), einen Platz in Wetzlar
 Fischmarkt (Worms), einen Platz in Worms

Rest der Welt
 Fischmarkt (Luxemburg), das Zentrum der Stadt Luxemburg
 Fulton Fish Market, größter Fischmarkt der Vereinigten Staaten
 Tsukiji-Fischmarkt in Tokio, gilt als größter Fischmarkt weltweit
 Oberer und unterer Fischmarkt in Altstadt (Königsberg), auf dem (nördlichen) Ufer des neuen Pregels beiderseits der Schmiedebrücke

Unternehmen und Veranstaltungen:
 Altonaer Fischmarkt, auch als Hamburger Fischmarkt bekannte wöchentliche Verkaufsveranstaltung
 Fischauktionshalle, Veranstaltungsgebäude in Hamburg-Altona
 Fischmarkt (Bergen), Fischmarkt in Bergen in Norwegen
 Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH, Immobilien-Dienstleister in Hamburg
 Hamburger Fischmarkt (Stuttgart), nach dem Altonaer Fischmarkt benannte Veranstaltung in Stuttgart

Gemälde:
 Der Große Fischmarkt, Gemälde von Jan Brueghel dem Älteren

Siehe auch